Степногорск:

 Степногорск — город в Акмолинской области Казахстана.
 Степногорск (городская администрация) — административно-территориальная единица в составе Акмолинской области, включающее в себя город Степногорск.
 Степногорск — посёлок городского типа в Васильевском районе Запорожской области Украины.